Amerikai Egyesült Államok
 Walnut Grove (Alabama)
 Walnut Grove (Arizona)
 Walnut Grove (Clay megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Columbia megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Independence megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Little River megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Poinsett megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Pope megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Van Buren megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Washington megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Yell megye, Arkansas)
 Walnut Grove (Georgia)
 Walnut Grove (McDonough megye, Illinois)
 Walnut Grove (Putnam megye, Illinois)
 Walnut Grove (Hamilton megye, Indiana)
 Walnut Grove (Warren megye, Indiana)
 Walnut Grove (Iowa)
 Walnut Grove (Kalifornia)
 Walnut Grove (Kentucky)
 Walnut Grove (Maryland)
 Walnut Grove (Minnesota)
 Walnut Grove (Mississippi)
 Walnut Grove (Missouri)
 Walnut Grove (Nyugat-Virginia)
 Walnut Grove (Ohio)
 Walnut Grove (Pennsylvania)
 Walnut Grove (Hardin megye, Tennessee)
 Walnut Grove (Sumner megye, Tennessee)
 Walnut Grove (Collin megye, Texas)
 Walnut Grove (Smith megye, Texas)
 Walnut Grove (Utah)
 Walnut Grove (Washington)